Gramàtica: La declinació gramatical és la flexió nominal d'una llengua.
 Astronomia: La declinació (astronomia) és una de les dues coordenades equatorials que determina sobre l'esfera celeste la posició d'un astre.